1-я гвардейская авиационная Орловская дивизия дальнего действия (1-я гв. ад дд) — авиационное соединение Военно-Воздушных сил (ВВС) Вооружённых Сил РККА бомбардировочной авиации, принимавшее участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

История наименований дивизии 
 81-я авиационная дивизия;
 81-я бомбардировочная авиационная дивизия;
 3-я авиационная дивизия дальнего действия;
 1-я гвардейская авиационная дивизия дальнего действия;
 1-я гвардейская авиационная Орловская дивизия дальнего действия;
 11-я гвардейская бомбардировочная авиационная Орловская дивизия;
 11-я гвардейская бомбардировочная авиационная Орловская Краснознамённая дивизия;
 11-я гвардейская бомбардировочная авиационная Орловско-Берлинская Краснознамённая дивизия;
 11-я гвардейская тяжёлая бомбардировочная авиационная Орловско-Берлинская Краснознамённая дивизия;
 25-я ракетная дивизия (01.04.1959 г.);
 23-я гвардейская ракетная Орловско-Берлинская Краснознамённая дивизия;
 Войсковая часть 21201.

История и боевой путь дивизии 

За успешные боевые действия 3-я авиационная дивизия дальнего действия 26 марта 1943 года переименована в 1-ю гвардейскую авиационную дивизию дальнего действия. По завершении Сталинградской битвы дивизия действовала с аэродрома в Монино.

В соответствии с решением ГКО СССР командир дивизии генерал-майор авиации Юханов с 20 мая 1943 года назначен командиром вновь формируемого на базе 1-й гвардейской авиационной дивизией дальнего действия 1-го гвардейского авиационного корпуса дальнего действия. Дальнейшее переформирование дивизии происходило назначенным на должность командира дивизии полковником С. С. Лебедевым на базе 2-го гвардейского авиационного полка дальнего действия.

Дивизия вошла в состав корпуса, где и прошла дальнейший боевой путь, участвуя в операциях:
 Орловская операция «Кутузов» — с 12 июля 1943 года по 18 августа 1943 года.
 Смоленско-Рославльская операция — с 15 сентября 1943 года по 2 октября 1943 года.
 Ленинградско-Новгородская операция — с 14 января 1944 года по 1 марта 1944 года.
 Воздушная операция против Финляндии — с 6 февраля 1944 года по 27 февраля 1944 года.
 Витебско-Оршанская операция — с 23 июня 1944 года по 28 июня 1944 года.
 Белорусская операция «Багратион» — с 23 июня 1944 года по 29 августа 1944 года.
 Минская операция — с 29 июня 1944 года по 4 июля 1944 года.
 Полоцкая операция — с 29 июня 1944 года по 4 июля 1944 года.
 Вильнюсская операция — с 5 июля 1944 года по 20 июля 1944 года.
 Рижская операция — с 14 сентября 1944 года по 22 октября 1944 года.
 Таллинская операция — с 17 сентября 1944 года по 26 сентября 1944 года.

Всего с июня по ноябрь 1943 года дивизия выполнила 2473 боевых вылета с налётом 9266 часов. В конце ноября командир дивизии полковник Лебедев С. С. отстранён от руководства дивизии и на эту должность был назначен Герой Советского Союза полковник Балашов Иван Филиппович.

В конце ноября 1943 года дивизия перебазировалась в район Выползово (20 км западнее Бологое) и приступила к боевой работе по объектам и войскам противника в Прибалтике и Восточной Пруссии.

В феврале 1944 года полки дивизии участвовали в налёте на Хельсинки. В результате нанесения бомбового удара нанесён значительный ущерб объектам военной инфраструктуры. Пламя пожаров от ударов наблюдалось ночью на удалении 350—400 км от Хельсинки

За отличия в боях при проведении Орловской операции 1-й гвардейской авиационной дивизии дальнего действия Приказом НКО СССР № 0137 от 27 мая 1944 года присвоено почётное наименование «Орловская».

С мая 1944 года дивизия перебазировалась в район Чериков (Могилевская область), откуда наносила бомбовые удары по сосредоточениям войск противника в районах Киева, Минскв, Барановичей. С сентября 1944 года по март 1945 года полки дивизии дислоцировались на аэродроме Барановичи и действовали по объектам и войскам противника в Прибалтике, Польше, Восточной Пруссии и Венгрии.

1-я гвардейская авиационная дивизия дальнего действия 26 декабря 1944 года Директивой Генерального Штаба № орг.10/315706 от 26 декабря 1944 года преобразована в 1-ю гвардейскую бомбардировочную авиационную Орловскую дивизию, а 1-й гвардейский авиационный корпус дальнего действия, куда входила дивизия — в 1-й гвардейский бомбардировочный авиационный корпус.

В действующей армии 
В составе действующей армии дивизия находилась с 30 марта 1943 года по 26 декабря 1944 года.

Командир дивизии

В составе объединений

Части и отдельные подразделения дивизии 
За весь период своего существования боевой состав дивизии оставался постоянным:

Почётные наименования 
 1-й гвардейской авиационной дивизии дальнего действия за отличия в боях при проведении Орловской операции присвоено почётное наименование «Орловская».
 2-му гвардейскому авиационному полку дальнего действия 25 сентября 1943 года за отличия в боях при форсировании реки Днепр и овладении штурмом городов Смоленск — важнейшего стратегического узла обороны немцев на западном направлении, и Рославль — оперативно важным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны немцев на могилевском направлении на основании приказа Верховного Главнокомандующего присвоено почётное наименование «Смоленский».
 16-му гвардейскому авиационному полку дальнего действия 31 октября 1944 года за отличие в боях при овладении столицей Советской Латвии городом Рига — важной военно-морской базой и мощным узлом обороны немцев в Прибалтике на основании приказа Верховного Главнокомандующего присвоено почётное наименование «Рижский».

Награды 
 2-й гвардейский авиационный полк дальнего действия Указом Президиума Верховного Совета СССР награждён орденом «Боевого Красного Знамени».

Благодарности Верховного Главнокомандующего 
Воинам дивизии в составе корпуса объявлены благодарности Верховного Главнокомандующего:
 За прорыв обороны немцев на бобруйском направлении, юго-западнее города Жлобин и севернее города Рогачёв.
 За отличие в боях при овладении столицей Советской Латвии городом Рига — важной военно-морской базой и мощным узлом обороны немцев в Прибалтике.

Отличившиеся воины дивизии 
  Алейников Сергей Петрович, гвардии майор, штурман 16-го гвардейского авиационного полка дальнего действия 1-й гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии дальнего действия 1-го гвардейского авиационного корпуса дальнего действия Указом Президиума Верховного Совета СССР 19 августа 1944 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 4078.
  Полежаев Семён Антонович, гвардии майор, командир эскадрильи 16-го гвардейского авиационного полка дальнего действия 1-й гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии дальнего действия 1-го гвардейского авиационного корпуса дальнего действия Указом Президиума Верховного Совета СССР 13 марта 1944 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 3392.
  Титов Фёдор Иванович, гвардии старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 2-го гвардейского авиационного полка дальнего действия 1-й гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии дальнего действия 1-го гвардейского авиационного корпуса дальнего действия Указом Президиума Верховного Совета СССР 19 августа 1944 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 4417.
  Тихонов Павел Иванович, гвардии майор, командир эскадрильи 2-го гвардейского авиационного полка дальнего действия 1-й гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии дальнего действия 1-го гвардейского авиационного корпуса дальнего действия Указом Президиума Верховного Совета СССР 19 августа 1944 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 4372.
  Швец Степан Иванович, гвардии майор, командир эскадрильи 16-го гвардейского авиационного полка дальнего действия 1-й гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии дальнего действия 1-го гвардейского авиационного корпуса дальнего действия Указом Президиума Верховного Совета СССР 18 сентября 1943 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 1723.
  Харитонов Николай Николаевич, гвардии старший лейтенант, командир звена 2-го гвардейского авиационного полка дальнего действия 1-й гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии дальнего действия 1-го гвардейского авиационного корпуса дальнего действия Указом Президиума Верховного Совета СССР 19 августа 1944 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 4418.

Примечания

Литература

См. также 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне

Ссылки 
 Журнал боевых действий частей 1 гв. ад дд. Период с 08.01.1944 по 27.02.1944 г.
 Журнал боевых действий частей 1 гв. ад дд. Период с 01.03.1944 по 31.03.1944 г.
 Советская авиация в Отечественной войне
 Герои Второй Мировой
 Боевой состав ВВС

Бомбардировочные авиационные дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1943 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1944 году